Mužská čtyřhra U.S. Men's Clay Court Championships 2019 probíhala v první polovině dubna 2019. Do deblové soutěže houstonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Max Mirnyj a Philipp Oswald, jehož členové nestartovali společně. Mirnyj ukončil v závěru sezóny 2018 kariéru a Oswald se rozhodl pro účast na paralelně konaném Grand Prix Hassan II v Marrákeši.

Vítězem se stal nenasazený mexicko-pákistánský pár Santiago González a Ajsám Kúreší, který ve finále za 1.24 hodin zdolal britské turnajové čtyřky Kena a Neala Skupské. Po dvousetovém průběhu 3–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Navázali tak na únorovou finálovou účast z New York Open 2019 a jedenáct let starý brazilský titul na challengeru. González vybojoval třináctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Kúrešího to bylo sedmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Austin Krajicek /  Artem Sitak (semifinále)
  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (1. kolo)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

U.S. Men's Clay Court Championships
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019